De La Baume ist der Familienname folgender Personen:

 Aymar de La Baume Pluvinel (1860–1938), französischer Astronom
 François de La Baume († 1587), französischer Adliger, Militär und Gouverneur
 Joséphine de La Baume (* 1984), französische Schauspielerin

Siehe auch:
 La Baume (Adelsgeschlechter)